

Русково — село в гміні Яново Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Русково — комуна у повіті Марамуреш